Banyu Urip kan verwijzen naar de volgende plaatsen in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict):

 Banyu Urip (Banyu Urip), in het regentschap Purworejo van de provincie Midden-Java
 Banyu Urip (Ngawi), in het regentschap Ngawi van de provincie Oost-Java
 Banyu Urip (Sawahan),  in het regentschap Soerabaja van de provincie Oost-Java
 Banyu Urip (Tanjung Lago), in het regentschap Banyuasin van de provincie Zuid-Sumatra
 Banyu Urip (Wonosobo), in het regentschap Tanggamus van de provincie Lampung, Sumatra